Гедеванишви́ли () — грузинская фамилия.

 Гедеванишвили, Иосиф Константинович (1872—1939) — грузинский политик, драматург и публицист.
 Гедеванишвили, Лука Семёнович (1772—1840) — грузинский князь, отец композитора А. П. Бородина
 Гедеванишвили, Шалва Михайлович (1897—1990) — советский актёр и кинорежиссёр.
 Гедеванишвили, Элене Гурамовна (род. 1990) — грузинская фигуристка.

См. также 
 Гедиановы
 Гедеонов